Mathieu Roy (né le  à Saint-Martin-de-Beauce, dans la province de Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière 
Après quatre saisons junior passées avec les Foreurs de Val-d'Or de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il fut repêché par les Oilers d'Edmonton en 2003. Il commença sa carrière professionnelle lors de la saison 2003-04 où il évolua pour les Roadrunners de Toronto dans la Ligue américaine de hockey, ainsi qu'avec les Cottonmouths de Columbus dans la East Coast Hockey League. Il lui faudra attendre la saison 2005-2006 pour jouer sa première partie et seule dans cette saison avec les Oilers. La saison qui suivit, il y joua un peu plus d'une quinzaine de parties dans la LNH, passant la majorité de la saison avec les Bulldogs de Hamilton dans la LAH.

Il signe un contrat d'un an d'une valeur approximative de $ le  avec les Blue Jackets de Columbus. à la date limite des transactions le , les Jackets l'envoient aux Panthers de la Floride en retour de Matt Rust. Agent libre à l'été 2010, il rejoint l'organisation du Lightning de Tampa Bay.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1998-1999||Commandeurs de Lévis||QAAA||11||4||1||5||16||-||-||-||-||-
|-
|1999-2000 ||Commandeurs de Lévis||QAAA ||24||3||4 ||7||88 ||6||1 ||1||2||22
|-
|1999-2000 ||Foreurs de Val-d'Or||LHJMQ||48||1 ||4||5 ||66||-||-||-||-||-
|-
|2000-2001 ||Foreurs de Val-d'Or||LHJMQ ||30||0|| 7||7|| 60 ||17 ||0||0||0||4
|-
|2000-2001 ||Foreurs de Val-d'Or||Coupe Memorial||-||-||-||-||-||5|| 0||0||0||0
|-
|2001-2002||Foreurs de Val-d'Or||LHJMQ||53 ||7||26||33||103 ||7||0 ||2||2 ||19
|-
|2002-2003||Foreurs de Val-d'Or||LHJMQ||52 ||11||21 ||32||164 ||7||1 ||0 ||1||8
|-
|2003-2004||Cottonmouths de Columbus||ECHL||10||1 ||2||3||13 ||-||-||-||-||-
|-
|2003-2004||Roadrunners de Toronto||LAH||30||0||2||2||46||-||-||-||-||-
|-
|2004-2005||Roadrunners d'Edmonton||LAH||51||3||22||25||68||-||-||-||-||-
|-
|2005-2006||Bulldogs de Hamilton||LAH||50||3||16||19||82 ||-||-||-||-||-
|-
|2005-2006||Oilers d'Edmonton||LNH||1||0 ||0||0 ||0||-||-||-||-||-
|-
|2006-2007||Bulldogs de Hamilton||LAH||31||6||12||18||40 ||-||-||-||-||-
|-
|2006-2007||Oilers d'Edmonton||LNH||16||2||0||2||30 ||-||-||-||-||-
|-
|2007-2008||Falcons de Springfield ||LAH ||20 ||2||8 ||10||34||-||-||-||-||-
|-
|2007-2008||Oilers d'Edmonton||LNH ||13 ||0 ||1 ||1 ||27 ||-||-||-||-||-
|-
|2008-2009||Falcons de Springfield ||LAH ||59 ||2||15 ||17||120||-||-||-||-||-
|-
|2009-2010 ||Crunch de Syracuse ||LAH ||14 ||0 ||4 ||4 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Americans de Rochester ||LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||6 ||0 ||0 ||0 ||11
|-
|2009-2010 ||Blue Jackets de Columbus ||LNH ||31 ||0 ||10 ||10 ||17 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Admirals de Norfolk ||LAH ||45 ||4 ||18 ||22 ||68 ||6 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
|2010-2011 ||Lightning de Tampa Bay ||LNH ||4 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Checkers de Charlotte ||LAH ||62 ||6 ||12 ||18 ||57 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Hambourg Freezers || DEL || 51|| 8|| 18|| 26|| 46|| 6|| 0|| 5|| 5|| 8
|-
|2012-2013 || Lightning de Tampa Bay ||LNH ||1 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || 
|-
|2013-2014 || Hambourg Freezers || DEL || 28|| 4|| 10|| 14|| 28|| 12|| 1|| 3|| 4|| 28
|-
| 2014-2015|| Hambourg Freezers || DEL || 48 || 5 || 23 || 28 || 77 || 7 || 1 || 2 || 3 || 29
|-
| 2015-2016|| Hambourg Freezers || DEL || 52 || 3 || 23 || 26 || 94 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2016-2017 || EC Red Bull Salzbourg || EBEL || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 30 || 4 || 15 || 19 || 42 || 15 || 1 || 4 || 5 || 14
|-
| 2018-2019 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 44 || 8 || 17 || 25 || 69 || 16 || 5 || 7 || 12 || 20
|-
| 2019-2020 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 39 || 5 || 17 || 22 || 46 || 4 || 0 || 1 || 1 || 4

| 66 || 2 || 11 || 13 || 76 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en août 1983
Naissance en Chaudière-Appalaches
Joueur québécois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Oilers d'Edmonton
Joueur des Foreurs de Val-d'Or
Joueur des Cottonmouths de Columbus
Joueur des Roadrunners de Toronto
Joueur des Roadrunners d'Edmonton
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Checkers de Charlotte (LAH)
Joueur des Hamburg Freezers
Joueur du EC Red Bull Salzbourg
Joueur du Rouen hockey élite 76
Défenseur de hockey sur glace